Jimmy Quinn est un nom notamment porté par :
 James « Jimmy » Quinn (1878-1945), footballeur écossais ;
 James « Jimmy » Quinn (1959-), footballeur nord-irlandais.
 James Quinn, athlète américain.